El Gran Premi de la República Txeca de motociclisme de 2013 fou l'onzena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Masaryk (Brno, República Txeca) el dia 25 d'agost de 2013.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3 

Republica Txeca
Competicions esportives a la República Txeca
Brno